The Price of Peace – cortometraggio del 1912 diretto da Lois Weber
The Price of Peace – documentario del 2015 diretto da Kim Webby